Qiyaslı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qiyaslı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qiyaslı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qiyaslı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian